Hush Hush – piosenka (ballada) zespołu The Pussycat Dolls stworzona na ich drugi studyjny album Doll Domination, w której głównie śpiewa liderka zespołu Nicole Scherzinger. Utwór zanim stał się singlem zadebiutował na liście Russian Chart na miejscu 38. Hush Hush była czwartą piosenką amerykańskiego artysty, która zyskała pierwsze miejsce w Rosji (poprzednim utworem nr.1 była piosenka Hot n Cold Katy Perry).

Hush Hush; Hush Hush 
Utwór Hush Hush został zremiksowany i wydany na reedycji płyty Doll Domination 2.0 oraz Doll Domination: The Mini Collection pod nazwą Hush Hush; Hush Hush (choć czasami nazywana przez stacje radiowe Hush Hush (I will Survive) bądź po prostu Hush Hush), również i ta wersja była wykonywana podczas trasy Doll World Domination Tour. Remiks piosenki różni się nie tylko inną melodią (za którą odpowiedzialny jest DJ Dave Audé), ale także słowami, gdyż dodano słowa z piosenki Glorii Gaynor pt. I will survive.
Oficjalnie remiks stał się szóstym i ostatnim singlem z „ery” albumu Doll Domination.

Teledysk 
26 maja 2009 r. na stronie PerezHilton.com pojawił się oficjalny teledysk. Wideo rozpoczyna scena, w której Nicole Scherzinger śpiewa pierwszą zwrotkę w wannie po czym zbliżając się do refrenu wychodzi z niej i przechodzi do innego pomieszczenia ze schodami (motyw z obrazu M.C. Eschera pt. Relativity) w tym samym czasie wychodzą również pozostałe dziewczyny z zespołu. Następnie dziewczyny i inni ludzie tańczą w sali dyskotekowej (w scenie pojawia się Perez Hilton i Carmen Electra). Potem Nicole wchodzi do pomieszczenia, w którym na dwóch dużych lampach „huśtają się” Kimberly Wyatt i Ashley Roberts. Kolejna scena ponownie ma miejsce w sali dyskotekowej (znowu pojawia się Perez Hilton i Carmen Electra). Gdy zaczyna się motyw ze słowami I Will Survive ukazuje się Nicole na tle wielkiej kuli, potem dziewczyny tańczą z partnerami. Teledysk kończy się pojawieniem całego „budynku” i pomieszczeń gdzie rozgrywały się poszczególne sceny.
W klipie wykorzystano laptop ufundowany przez firmę HP oraz butelkę Campari.

Lista utworów 
 CD Single
 „Hush Hush; Hush Hush”- 4:12
 „Hush Hush” – 4:09
 Promo CD
 „Hush Hush; Hush Hush” (Dave Aude Extended Remix)- 5:23
 „Hush Hush; Hush Hush” – 4:12
 „Hush Hush” – 4:09
 Digital Single
 „Hush Hush; Hush Hush” – 4:12
 European download single
 „Hush Hush; Hush Hush” – 4:12
 „Hush Hush; Hush Hush” (wideo) – 4:19

Listy przebojów 

 *Dotyczy tylko strony B (Hush Hush) wydanej tylko w Rosji w 2008 roku.

Polskie listy przebojów

TOTAL CHART (radio Planeta fm)

EUROTOP

Gorąca 20

Hop Bęc

POPlista 

Legenda:zielony – najwyższa pozycja (jaką osiągnęła piosenka)czerwony – najniższa pozycja w całej liście

Certyfikaty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Single wydane w roku 2009
Single The Pussycat Dolls
Single numer jeden w Czechach
Single numer jeden w Rosji
Single numer jeden na Węgrzech